Джунгар-Ці (монгольська:, Зүүнгар хошуу Jegünɣar qosiɣu ; simplified Chinese) — хошун західної частини Внутрішньої Монголії, Китайська Народна Республіка, розташований на західному (правому) березі Хуанхе та межує з провінціями Шаньсі на південному сході та Шеньсі на південному заході. Перебуває під адміністрацією міста Ордос.

Клімат

Посилання 

 Офіційний сайт 

Внутрішня Монголія
Провінції Китаю
Автономні райони КНР